Стеван Тодоровић може бити:

Стеван Тодоровић (сликар), српски сликар (1832-1925)
Стеван Тодоровић (песник), песник (1954-)
Стеван Тодоровић (војник), војник ВРС